Вілле́н-ле-Роше́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 130 км на південний захід від Орлеана, 24 км на південний захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 429 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1031,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллен-ле-Роше на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Віллен-ле-Роше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара